Anchiornis war ein kleiner, vogelähnlicher Dinosaurier aus der Gruppe der Paraves, der im frühen Oberjura (Oxfordium) lebte. Das Tier hatte gut entwickelte Federn an Armen und Beinen und damit vier Flügel, ähnlich wie der Dromaeosaurier Microraptor. 

Die Erstbeschreibung beruht auf einem nahezu vollständigen Fossil, das in der Tiaojishan-Formation in Jianchang in der chinesischen Provinz Liaoning gefunden wurde. Das Fossil befindet sich im Paläontologischen Museum von Liaoning. Es gibt nur eine Art, Anchiornis huxleyi.

Merkmale 

Anchiornis hatte einen, von der Seite gesehenen, dreieckigen Schädel mit einem großen vorderen Schädelfenster, das von dem vor den Augen liegenden Schädelfenster nur durch eine kleine Knochenspange getrennt wurde. Seine Zähne waren nicht gesägt. 

Das Postcranialskelett (Skelett hinter dem Schädel) ähnelt dem der Troodontiden. Die Vorderbeine waren allerdings länger als die der Troodontiden und ähnlich lang wie bei den Dromaeosauriden und basalen Vögeln. Am gut erhaltenen Typusexemplar ist eine deutliche Befiederung zu erkennen. Der Vorderarm hatte zehn lange Schwungfedern, die Hand hatte elf, der Unterschenkel 12 bis 13, der Fuß zehn bis elf. Hand- und Armschwingen waren etwa gleich lang. Im Unterschied zu den Verhältnissen beim „Urvogel“ Archaeopteryx und bei Microraptor lag bei Anchiornis der breitere Teil des Flügels proximal (zum Körperzentrum hin). Neben den Schwungfedern an den Gliedmaßen hatte Anchiornis noch zwei weitere Federtypen. Daunenähnliche Büschelfedern, deren Filamente alle an der Basis zusammenliefen und Konturfedern deren Filamente entlang einem langen und festen Federkiel angeordnet waren. Trotz dieser Eigenschaften glauben die Autoren der Erstbeschreibung nicht, dass Anchiornis flugfähig war. Die sehr langen Unterschenkel sind vielmehr ein Hinweis auf eine laufende Lebensweise.

Im Februar 2010 wurde in der Fachzeitschrift Science eine Studie veröffentlicht, in der von fossil erhaltenen Melanosomen in den Federn von Anchiornis berichtet wird. Melanosomen geben den Federn heutiger Vögel ihre Farbe. Anchiornis soll von grauer Grundfarbe gewesen sein, auf dem Kopf einen irokesenschnittartigen, rotbraunen Federkamm und weiße, mit schwarzen Bändern versehene Konturfedern an Vorder- und Hinterbeinen gehabt haben.

Evolution und Systematik 
Der Fund von Anchiornis ist vor allem von Bedeutung, da damit ein vogelähnlicher Dinosaurier vorliegt, der älter als Archaeopteryx ist. Bis dahin wurde als problematisch angesehen, dass die vogelähnlichen Dinosaurier geologisch jünger waren als Archaeopteryx. 

Wahrscheinlich entwickelten sich alle fortgeschrittenen Theropoden sehr schnell im frühen sowie mittleren Oberjura. Wie Anchiornis, der basale Dromaeosaurier Microraptor und der basale Vogel Pedopenna zeigen, entstanden Schwungfedern zuerst an den distalen (vom Körperzentrum entfernt gelegen) Teilen von Vorderbeinen, Hinterbeinen und Schwanz. Im Laufe der weiteren Evolution wanderten sie dann zum Körperzentrum hin. Die großen Schwungfedern am Schwanz und an den Hinterbeinen wurden zunächst reduziert und gingen dann ganz verloren. 

Die Stellung von Anchiornis innerhalb der vogelähnlichen Dinosaurier zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Dongyu Hu, Lianhai Hou, Lijun Zhang, Xing Xu: A pre-Archaeopteryx troodontid theropod from China with long feathers on the metatarsus. In: Nature. Bd. 461, Nr. 7264, 2009, S. 640–643, .

Einzelnachweise

Weblinks 

Theropoden
Theropoda